

Cinema 
 Dondi – film del 1961 diretto da Albert Zugsmith

Fumetti 
 Dondi – striscia a fumetti di Gus Edson e Irwin Hasen

Persone 
 Dondi – cognome italiano
 Dondi, pseudonimo di Dondi Joseph White (1961-1998) – artista statunitense
 Daniela Dondi (1962) – politica italiana
 Dino Dondi (1925-2007) – baritono italiano
 Enrico Dondi (1935-2011) – traduttore, esperantista e neuropsichiatra italiano
 Francesco Scipione Dondi dall'Orologio (1756-1819) – vescovo cattolico italiano
 Gabriele Dondi dall'Orologio (1328-1383) – medico e letterato italiano
 Galeazzo Dondi (1915-2004) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Giancarlo Dondi (1935) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Giovanni Dondi dall'Orologio (1330 circa-1388) – medico, astronomo, filosofo, poeta ed orologiaio italiano
 Jacopo Dondi dall'Orologio (1293-1359)  – medico, astronomo e orologiaio italiano
 Lucrezia Dondi dall'Orologio Obizzi (1610-1654) – moglie del marchese Pio Enea II Obizzi
 Ludovico Dondi (XVI secolo-XVII secolo) – pittore italiano
 Marco Dondi (1988) – pilota motociclistico italiano
 Mirco Dondi (1963) – storico italiano
 Piero Dondi (1915-...) – calciatore italiano
 Ruggero Dondi (1944) – attore e doppiatore italiano